

Croazia 

 Chiesa di Sant'Eufemia – a Rovigno

Italia 
Emilia Romagna

 Chiesa di Sant'Eufemia a Neviano degli Arduini
 Chiesa di Sant'Eufemia – a Ravenna

Lombardia 
Basilica di Sant'Eufemia – resti sull'isola Comacina
Basilica di San Fedele – già dedicata a sant'Eufemia di Calcedonia, a Como
Basilica di Sant'Eufemia – a Milano

Chiesa di Sant'Eufemia – a Bergamo
Chiesa di Sant'Eufemia della fonte – a Rezzato (BS)
Chiesa di Sant'Eufemia – a Erba
Chiesa di Sant'Eufemia – a Milano, oggi demolita, da non confondersi con l'omonima basilica
Chiesa di Sant'Eufemia – a Nigoline Bonomelli, frazione di Corte Franca (BS)
Chiesa di Sant'Eufemia – a Teglio

Friuli Venezia Giulia 
Basilica di Sant'Eufemia – a Grado

Piemonte 
Chiesa di Sant'Eufemia – a Novara

Puglia 

Chiesa di Sant'Eufemia – a Specchia

Umbria 

 Chiesa di Sant'Eufemia – a Spoleto

Veneto 
Chiesa di Sant'Eufemia – a Padova, ora Palazzo Mocenigo Querini

Chiesa di Sant'Eufemia – a Venezia
Chiesa di Sant'Eufemia – a Verona

Turchia 
Chiesa di Sant'Eufemia – Cattedrale di Calcedonia